Голда Меїр — ізраїльська державна діячка. Одна з засновників держави Ізраїль.
 Джессіка Меїр — американська астронавтка, вчений в галузі біології.

Єврейські прізвища